Freenet (internetprovider), de benaming voor gratis internetproviders
 Freenet (P2P), een peer-to-peerprogramma
 Freenet (radio), een begrip uit de radiozend- en ontvangsttechniek